Natter steht für:

 Nattern, Familie von Schlangen
 SMS Natter (1860), Kanonenboot II. Klasse
 Natter (Schiff, 1884), Panzerkanonenboot
 Natter (Schiff, 1935), Vorpostenboot
 Bachem Ba 349 Natter, deutsches Raketenflugzeug-Projekt, siehe Bachem Ba 349

Natter ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifaz Natter (geb. Anton Natter; 1866–1906), deutscher Benediktiner, Abt von Buckfast Abbey
 Christian Natter (* 1985), deutscher Schauspieler
 Christoph Natter (1880–1941), deutscher Maler und Kunstpädagoge
 Daniel Natter (* 1994), österreichischer Eishockeyspieler
 Eberhard Natter (* 1956), deutscher Richter
 Edmund Natter (1877–1971), deutscher Rechtsanwalt
 Franz Natter (1869–1930), österreichischer Politiker
 Heinrich Natter (1844–1892), österreichischer Bildhauer und Schriftsteller 
 Jürgen Natter (1981), österreichischer Organist
 Lorenz Natter (1705–1763), deutscher Gemmenschneider und Medailleur
 Martin Natter (* 1966), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Oskar Natter (1898–1968), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Tobias G. Natter (* 1961), österreichischer Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Ein starkes Team: Die Natter, deutscher Fernsehfilm von Peter F. Bringmann (1999)
 Die schwarze Natter 
 Nater